The Masked Dancer peut désigner :

 Cinéma 

 The Masked Dancer, film américain réalisé par Burton L. King, sorti en 1914 ;
 The Masked Dancer, titre original du film américain La Danseuse masquée réalisé par Burton L. King, sorti en 1924 ;

 Télévision 
 The Masked Dancer, émission de télévision américaine dédiée à la compétition de danse type télé crochet diffusée sur la Fox à partir de décembre 2020 ;
 The Masked Dancer'', émission similaire diffusée au Royaume-Uni à partir de mai 2021.